Niemcy:
 Moos – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja
 Moos – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Moos – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf

Szwajcaria:
 Moos – miejscowość w gminie Köniz w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Osoby:
 Alexandre Moos – szwajcarski kolarz
 Lisa Moos – niemiecka autorka

Inne:
 Moos – góra